Maureen (voornaam)
 Maureen Anderman, Amerikaans acteur
 Maureen Connolly, Amerikaans tennisser
Maureen Cox, vrouw van Ringo Starr
 Maureen McCormick, Amerikaans acteur
 Maureen Groefsema, Nederlands judoka
 Maureen O'Hara, Iers acteur
 Maureen F. McHugh, Amerikaans schrijver
 Maureen Johnson, Amerikaans schrijver
 Maureen Louys, Belgisch presentator
 Maureen Raymo, Amerikaans geoloog
 Maureen Stapleton, Amerikaans acteur
 Maureen O'Sullivan, Iers acteur
 Maureen du Toit, Nederlands presentator
 Maureen Tucker, Amerikaans musicus